Big L steht für: 
 Big L (Rapper) (Lamont Coleman; 1974–1999), US-amerikanischer Rapper
 Big L, Alternativname des britischen Piratensenders Wonderful Radio London